The Tom & Jerry Show – serie TV animata del 1975 prodotta dalla Hanna-Barbera
 The Tom & Jerry Show – serie TV animata del 2014 prodotta da Warner Bros. Animation e Renegade Animation